Кунео — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Кунео — провінція в Італії, у регіоні П'ємонт.

Див. також 
 Кунео — прізвище італійського походження.